Franciszek Leszczyński (oficer), oficer Królestwa Polskiego
 Franciszek Leszczyński, franciszkanin
 Franciszek Leszczyński (1841–1904), oficer, ziemianin
 Franciszek Leszczyński, urzędnik